Хорошо́вка — топоним.

Населённые пункты

Белоруссия 
 Хорошовка — деревня в Костюковичском районе Могилёвской области.

Россия 
 Хорошовка — деревня в Ермекеевском районе Башкортостана.
 Хорошовка — деревня в Юрьев-Польском районе Владимирской области.
 Хорошовка — село в Лебедянском районе Липецкой области.
 Хорошовка - бывшая деревня в Москве

Реки 
 Хорошовка — река в России, приток Дона.

См. также 
 Хорошевка
 Хорошево
 Хорошово